Sökler ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Sökler (* 1957), deutsche Tischtennisspielerin
 Marcel Sökler (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Martin Sökler (* 1965), deutscher Onkologe
 Sven Sökler (* 1984), deutscher Fußballspieler